Im Bezirk Graz-Umgebung bestehen 368 denkmalgeschützte Objekte. Die unten angeführte Liste führt zu den Gemeindelisten und gibt die Anzahl der Objekte an.

Bezirk Graz-Umgebung